Brasero peut désigner :

 brasero, un appareil de chauffage généralement utilisé à l'extérieur ;
 Brasero, un logiciel libre de gravure pour CD/DVD basé sur l’environnement de bureau GNOME ;
 Brasero, un album du chanteur belge Pierre Rapsat.